Мамеднияз Овезович Нурмамедов (; род. , ) — туркменский государственный деятель. Управляющий делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета министров Туркменистана.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1986 году окончил Туркменский политехнический институт, по специальности — инженер-механик.

Карьера 
Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем Республиканского производственного комбината киновидеоремонта. Далее работал слесарем-электриком Ашхабадского вагонного депо, старшим инспектором отдела отчетности и информации Ашхабадского этрапа, старшим инженером треста «Гарагумгурлушыктранс», инструктором, заместителем заведующего отделом Ашхабадского этрапского комитета компартии Туркменистана. В период 1991—2005 годов занимал должности специалиста аграрного отдела хякимлика Ашхабадского этрапа, помощника хякима Ахалского велаята, заместителя заведующего отделом экономики, финансов и внешнеэкономических связей этого хякимлика, заместителя хякима Гяурского этрапа, управляющего делами этого же хякимлика, помощника хякима Ахалского велаята, начальника службы контроля за санитарным состоянием городов и поселков при хякимлике Ахалского велаята.

2005—2007 — хяким города Дашогуза

12.11.2007 — 10.07.2009 — хяким Ахалского велаята.

10.07.2009 — 08.07.2011 — хяким Дашогузского велаята.

08.07.2011 — 22.02.2012 — заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана.

21.02.12 — 09.07.2015 — хяким Ахалского велаята.

2015—2016 — главный специалист Комитета Меджлиса Туркменистана по работе с органами местной представительной власти и самоуправления.

15.07.2016 — 13.01.2017 — Министр коммунального хозяйства Туркменистана.

С 13.01.2017 — Управляющий делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета министров Туркменистана.

Министры Туркменистана
Хякимы Дашогузского велаята
Хякимы Ахалского велаята
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Персоналии:Дашогуз
Члены КПСС